Kryptonite is het tweede album van de Britse producer DJ Fresh. Het album kwam op 16 augustus 2010 uit.

Tracklist

Muziekalbum uit 2010